Le tournoi de tennis de Roumanie 2012 s'est joué du 23 au  à Bucarest sur terre battue.

Faits marquants 
 Le tournoi, précédemment disputé au mois de septembre, est déplacé à la fin du mois d'avril.
 Gilles Simon remporte le tournoi en simple en s'imposant en finale face à Fabio Fognini. Il remporte le tournoi pour la , il s'agit de son  ATP en simple.
 En double, Robert Lindstedt et Horia Tecău s'imposent en finale face à Jérémy Chardy et Łukasz Kubot. Il s'agit du  en double pour Lindstedt et du  pour Tecău.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2012 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

Bucarest
ATP 2012
Sport en Roumanie en 2012
Tennis en septembre 2012